Пирово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пирово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Пирово — посёлок в составе города Тула Тульской области.